El término Navalmedio pertenece a varios artículos relacionados con la Sierra de Guadarrama (España):
Valle de Navalmedio, situado en la Sierra de Guadarrama.
Embalse de Navalmedio, situado en el valle de mismo nombre.
Río Navalmedio, situado en el valle de mismo nombre.
Canal de Navalmedio, que une el embalse de mismo nombre con el de Navacerrada.